Cofidis Women er et professionelt cykelhold for kvinder, som blev etableret med start fra 1. januar 2022. Holdet er baseret i Frankrig, og deltager i eliteløb i landevejscykling. Det startede med en kontinental licens i 2022, da UCIs regler ikke tillod et nyt hold at komme direkte ind på UCI Women's World Tour.

Holdet

2022

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Frankrig
Cykelhold for kvinder
Etableret i 2022